Sezóna 1980/1981 byla 64. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. Před sezonou se tým Atlanta Flames přestěhoval do Calgary a přejmenoval se na Calgary Flames.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1980
Lední hokej v roce 1981